Institut für Stadtgeschichte ist der Name folgender Kommunalarchive:

 Institut für Stadtgeschichte (Frankfurt am Main) in Frankfurt am Main
 Institut für Stadtgeschichte / Stadtarchiv Gelsenkirchen in Gelsenkirchen
 Institut für Stadtgeschichte / Stadt- und Vestisches Archiv Recklinghausen in Recklinghausen